Adam Styka (ur. 1890, zm. 1959) – polski malarz
 Adam Styka (ur. 1940) – polski malarz, grafik, pedagog